Jeff T. Alu (Anaheim, Kalifornia, 1966. január 1. –) amerikai amatőr csillagász, zenész, fotográfus.

Huszonkét kisbolygó felfedezése köthető a nevéhez, valamint két üstökös felfedezésében volt társfelfedező.

Munkája elismeréseként a 4104 Alu kisbolygó viseli a nevét.

További információk
Dictionary of Minor Planets
Jeff. T. Alu weboldala

Amerikai csillagászok
Amerikai zenészek
Amerikai fotográfusok
1966-ban született személyek
Élő személyek
Kaliforniaiak